Гран-прі Малайзії 2016 (офіційно 2016 Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 2 жовтня 2016 року на Міжнародному автодромі Сепанг в Сепангу, Селангор, Малайзія.

Класифікація

Примітки
 — Фернандо Алонсо отримав 45 позицій штрафу за використання додаткових елементів силової установки.

Перегони

Примітки
 — Ніко Росберг отримав десять секунд штрафу після гонки, за зіткнення з Кімі Ряйкконеном
 — Естебан Окон отримав два штрафи по п'ять секунд за перевищення швидкості на піт-лейні.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Виноски

Примітки

Посилання 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1

Гран-прі Малайзії
Звіти про Гран-прі сезону 2016 Формули-1‎
Жовтень 2016